

Onomastica
 Sabri - nome proprio di persona arabo, turco e albanese maschile
Sabri - forma abbreviata del nome proprio di persona Sabrina

Persone
 Adel Sabri – cestista e allenatore di pallacanestro egiziano
 Ali Sabri – politico e militare egiziano
 Amjad Sabri – cantante pakistano
 Gamal el-Din Sabri – cestista egiziano
 Noor Sabri – calciatore iracheno
 Nur Dhabitah Sabri – tuffatrice malese